Влади́мир Влади́миров:
 Владимиров, Владимир Александрович (род. 1978) — российский дзюдоист.
 Владимиров, Владимир Владимирович (род. 1975) — российский политик, губернатор Ставропольского края (с 2014). 
 Владимиров, Владимир Григорьевич (1870 — после 1924) — русский военачальник, генерал-майор, Кавалер Георгиевского оружия, участник Белого движения в Сибири.
 Владимиров, Владимир Дмитриевич (1838—1903) — русский хирург.
 Владимиров, Владимир Константинович (1886—1953) — советский театральный деятель. Ректор ГИТИСа.
 Владимиров, Владимир Михайлович (1886—1969) — советский архитектор и живописец.
 Владимиров, Владимир Никифорович (1906—1994) — советский государственный деятель, генерал-майор госбезопасности.
 Владимиров, Владимир Николаевич (род. 1956) — советский и российский историк, профессор АлтГУ.
 Владимиров, Владимир Фёдорович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Владимиров, Владимир Яковлевич (1905—1966) — советский военный деятель, генерал-майор. Примечания